Herrarnas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Roza Chutor alpina center, i närheten av Krasnaja Poljana, Ryssland, den 9 februari 2014. Regerande guldmedaljör från OS 2010 var schweizaren Didier Défago. 2014 års guldmedaljör blev Matthias Mayer från Österrike.

Anläggningen ligger cirka 60 km nordost om själva staden Sotji, vid den västligaste delen av Kaukasusbergen. Störtloppet var ovanligt långt, 3 495 meter, med ovanligt hög höjdskillnad – 1 075 meter.

Detta var den första alpina tävlingen vid spelen.

Medaljörer

Resultat

Referenser

Externa länkar 
Sochi2014: Rosa Khutor Alpine Center 
FIS-Ski.com: Kalender över OS i alpin skidåkning 

Alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014